DMZ est un sigle qui peut signifier :
 demilitarized zone (en français, zone démilitarisée), une zone géographique située entre deux territoires occupés par des armées ou groupes d’armées alliées, où l’activité militaire est interdite ou très fortement réduite ;
 demilitarized zone (en français, zone démilitarisée), en sécurité informatique, un sous-réseau isolé par un pare-feu ;
 DMZ, une série de comics publiée par DC Comics sous le label Vertigo ;
 DMZ, mini-série américaine diffusée en 2022 et adaptée des comics ci-dessus ;
 DMZ, un groupe de rock américain.